ST, St. , S:t eller st kan syfta på:

Elektronik 
 Atari ST – en hemdator under andra hälften av 1980-talet och första hälften av 1990-talet.
 ST – en fransk-italiensk halvledartillverkare, se STMicroelectronics.

Medicin 
 ST – en av Socialstyrelsen reglerad utbildning som legitimerade läkare och legitimerade tandläkare kan genomgå, se specialiseringstjänstgöring.
 ST-sträcka – sträckan mellan S-vågen och slutet av T-vågen, se Elektrokardiografi.

Organisationer 
 Fackförbundet ST – organiserar anställda inom statliga myndigheter, statliga bolag, universitet och högskolor, samt statliga stiftelser.
 ST – en medlemsstyrd intresseorganisation för professionella utövare inom illustration och grafisk formgivning, se Svenska tecknare.

Diverse 
 ST – en svensk liberal morgontidning, se Sundsvalls Tidning.
 ST – landskoden för det afrikanska landet São Tomé och Príncipe.
 .st – toppdomän för São Tomé och Príncipe.
 ST-typ – en kroppsform på en gitarr, se Kropp (gitarr).
 st – ett viktmått som ingår i det brittiska Imperiemåttsystemet, se Stone (enhet).
 S:t – en förkortning av Sankt (jämför exempelvis S:t Eriksområdet).

 St. – är en förkortning av Stora (ortnamn).